Budai Pál (18–19. század) katolikus pap
 Budai Pál (1769–1854) református lelkész
 Budai Pál (1906–1944) magyar zeneszerző
 Budai Pál (1925) ökölvívó olimpikon

hasonló néven
 Buday Pál (1922–2007) orvos, sebész